Диоцез Карлстада — диоцез Церкви Швеции, сформированный в 1581 году. Охватывает бо́льшую часть провинций Вермланд и Дальсланд. Диоцез насчитывает 50 приходов, а его границы не менялись с 1693 года.

Кафедральным собором диоцеза является Кафедральный собор Карлстада.

Епископы  

 Свено Бенедикт Эльфдалиус: 1647 — 1666
 Андреас Биргери Киландер: 1666 — 1673
 Йонас Йоханнис Скариний: 1673
 Эрландус Свенонис Броман: 1673 — 1693
 Бенедикт Свенонис Камоениус: 1693 — 1704
 вакантно (1704 — 1706)
 Джонас Лорентий Арнелл: 1706 — 1707
 вакантно (1707 — 1709)
 Торстен Рудин: 1709 — 1717
 Даниэль Норлинд: 1717 — 1718
 Ингемунд Бремс: 1718 — 1722
 Иоанн Стойхиус: 1723 — 1731
 Магнус Петри Ауривиллий: 1731 — 1740
 вакантно (1740 — 1742)
 Нильс Лагерлоф: 1742 — 1769
 вакантно (1769 — 1771)
 Йоран Клас Шредер: 1771 — 1773
 вакантно (1773 — 1775)
 Даниэль Хенрик Хервегр: 1775 — 1787
 вакантно (1787 — 1789)
 Герман Шредерхейм: 1789 — 1802
 вакантно (1802 — 1805)
 Олоф Бьюрбек: 1805 — 1829
 Йохан Якоб Хедрен: 1830 — 1836
 Карл Адольф Агард: 1836 — 1859
 Йохан Антон Миллен: 1859 — 1863
 Антон Никлас Сундберг: 1864 — 1870
 вакантно (1870 — 1872)
 Клаес Херман Рундгрен: 1872 — 1906
 Йохан Альфред Эклунд: 1906 — 1938
 Арвид Рунестам: 1938 — 1957
 Герт Боргенштьерна: 1957 — 1976
 Свенинг Ингебранд: 1976 — 1986
 Бенгт Ваденсё: 1986 — 2002
 Эсбьерн Хагберг: 2002 — 2016
 Сёрен Далеви: 2016 — настоящее время

См. также 
 Список кафедральных соборов Швеции

Примечания

Ссылки 

 SvenskaKyrkan.se:Диоцез Карлстада  

К
Карлстад